Сол и Мар има више значења:

 Сол и Мар (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сол и Мар (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику